Vicenç Ferrer i Moncho (Barcelona, 1920 - Anantapur, 2009), missioner primer jesuïta i després laic a la regió d'Anantapur (Índia)
 Vicente Ferrer Soriano (València, 1819 - 1895), arquitecte i polític valencià
 Vicente Ferrer Roselló (València, 1959), advocat i polític valencià